Tribunal de Responsabilitats Polítiques, tribunals creats el 1939 a Espanya amb la Llei de Responsabilitats Polítiques
 Canals TRP (de l'anglès Transient Receptor Potential ), canals iònics implicats en la percepció del dolor
 Tokai Reprocessing Plant, planta de reprocessament nuclear a la població de Tokaimura, al Japó
 Trp, abreviatura del triptòfan, aminoàcid essencial
 Telangana Rashtra Party